

Personnalités 

 , politicien allemand
 Ingolf Roßberg, maire de Dresde
 Susana Rossberg, monteuse brésilienne

Montagnes 

 Rossberg, sommet en Suisse centrale
 Rossberg, sommet de l'Oberland bernois et la station de ski qui s'y trouve.

 Rossberg dénomme différents massifs, petits ou grands, ainsi que leurs sommets ou leurs anciennes chaumes sommitales dans les Vosges en France. Ainsi on peut citer : 
 le Rossberg, vaste massif qui s'étale au sud de la vallée de la Thur. Il culmine au sommet du Rossberg à  d'altitude. 
 le Rossberg, chaume sur le légendaire « chemin saint Dié », dominant au nord le col du Bonhomme. Elle culmine à  d'altitude. 
 le Rossberg surplombant le val de Villé
 le Rossberg, ancienne grande chaume allongée au nord-est du Champ du Feu. Une partie du massif prend aujourd'hui le nom évocateur de Neuntelstein, même s'il subsiste deux Rosskopf ou têtes excentrées de la chaume-montagne :
 au nord, le Rosskopf sur le flanc droit de la vallée de la Bruche à 744 mètres d'altitude.
 à l'est du Hohwald, le Rosskopf entre les vallées de la Kirneck, la rivière dévalant vers Barr et de l'Andlau à 780 mètres d'altitude. 
 le Rossberg, ancienne chaume dominant le cours de la Mossig à Wangenbourg-Engenthal. Il subsiste le Grand-Rosskopf dans cette contrée autrefois pastorale des Vosges gréseuses à l'est de Dabo.